«I Got Rhythm» — песня американского композитора Джорджа Гершвина на стихи его брата Айры.

Впервые прозвучала в мюзикле 1930 года  (наряду с такими теперь ставшими классикой песнями, как But Not for Me, Bidin’ My Time и Embraceable You), где её исполняла 21-летняя Этель Мерман.

В припеве нет рифмы, что было необычно для того времени, ведь тогда написание песен было делом профессионалов и подход к их написанию был тщательным. Кроме того, в песне звучит сленговое «I got» вместо правильного по-английски «I've got».

Песня в оригинальном исполнении Этель Мерман входит в список All-TIME 100 Songs (100 лучших песен с момента основания журнала «Тайм»), составленный журналом «Тайм» в 2011 году.

Мелодия песни использована в финале балета Джорджа Баланчина «Кого это волнует?» (, оркестровка ).

Примечания 

Песни 1930 года
Произведения Джорджа Гершвина
Песни Эллы Фицджеральд